Соревнования по художественной гимнастике в личном многоборье в рамках летних Олимпийских игр 2008 года прошли с 21 по 23 августа 2008 года. В четверг и пятницу, 21 и 22 августа, с 18:00 по 20:30 по Пекинскому времени состоялась квалификация, по итогам которой из 24 участниц Олимпийских игр 8 вышли в финал, розыгрыш медалей в финале состоялся 23 августа в субботу с 18:00 по 20:00 по Пекинскому времени. Первенство прошло в спортивном зале Пекинского технологического университета.

Олимпийской чемпионкой стала россиянка Евгения Канаева, серебряным призёром — белоруска Инна Жукова, бронзовым призёром — украинка Анна Бессонова.

Квоты на участие 
В индивидуальном многоборье приняли участие 24 спортсменки:
 20 гимнасток на основании квалификации чемпионата мира 2007 года (не более 2-х гимнасток от страны):  (2),  (2),  (2),  (2),  (2),  (2),  (1),  (1),  (1),  (1),  (1),  (1),  (1),  (1).
 3 гимнастки по решению Международной федерацией гимнастики (FIG): одна от страны-хозяйки Олимпиады и ещё две для гарантии представительства всех континентов:  (1),  (1),  (1).
 1 гимнастка от  на основании решения трёхсторонней согласительной комиссии.

Все участницы

Квалификация 

Q — квалификация пройдена; R — резерв квалификации.

Финал

Ссылки 
 Результаты выступлений